|-
| 119401 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119402 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119403 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119404 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119405 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119406 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119407 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119408 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119409 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119410 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119411 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119412 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119413 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119414 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119415 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119416 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119417 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119418 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119419 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119420 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119421 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119422 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119423 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119424 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119425 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119426 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119427 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119428 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119429 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119430 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119431 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119432 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119433 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119434 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119435 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119436 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119437 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119438 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119439 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119440 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119441 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119442 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119443 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119444 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119445 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119446 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119447 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119448 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119449 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119450 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119451 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119452 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119453 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119454 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119455 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119456 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119457 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119458 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119459 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119460 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119461 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119462 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119463 - || || 11 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119464 - || || 14 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119465 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119466 - || || 18 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119467 - || || 18 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119468 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119469 - || || 22 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119470 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119471 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119472 - || || 25 d'octubre, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 119473 - || || 19 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 119474 - || || 16 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119475 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119476 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119477 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119478 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119479 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119480 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119481 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119482 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119483 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119484 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119485 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119486 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119487 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119488 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119489 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119490 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119491 - || || 20 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119492 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119493 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119494 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119495 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119496 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119497 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119498 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119499 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119500 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9